Kandou steht für:

 Kandou (Guinea), Berg in der Nähe von Fourougbouya, Guinea
 Kandou (Mauretanien), Berggipfel in Guidimakha, Mauretanien
 Kandou (Niger), Erhebung in der Nähe von Gamou, Departement Gouré, Niger
 Kandou (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol, Zypern

Siehe auch:
 Kando (Begriffsklärung)
 Kandori